qubit (kvantumbit, qbit) a kvantum-információelméletben az információ alapegysége, a kvantumszámítógépekben a bit megfelelője
 Qubit.hu, magyar online lap